Oestrich steht für:

 Oestrich (Dortmund), Ortsteil von Dortmund-Mengede, Nordrhein-Westfalen
 Oestrich (Erkelenz), Ortsteil von Erkelenz, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Oestrich (Herne), Weiler auf der Gemarkung Holthausen, Herne, Ostteil des Stadtteils Gysenberg (Herne)
 Oestrich (Iserlohn), Ortsteil von Iserlohn, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oestrich (Raesfeld), Weiler in Raesfeld, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Oestrich (Rheingau), Ortsteil von Oestrich-Winkel, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Oestrich ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Oestrich (1903–1973), deutsch-französischer Ingenieur

Siehe auch:

 Östrich